Schönwies ist der Name folgender Orte:
 Schönwies, Gemeinde im Bezirk Landeck in Tirol (Österreich)

Schönwies ist der Familienname folgender Personen:
 Maximilian Schönowsky von Schönwies (1867–1925), österreichischer Offizier und Schriftsteller

Siehe auch:
 Schönowsky von Schönwies, österreichisches Adelsgeschlecht 
 Schönwiese
 Schönweiß